Ekok peut désigner :
 Ekok, un village du Cameroun dans la commune d'Ayos ;
 Ekok, un village du Cameroun dans la commune de Mengang.
 Ekok, un village du Cameroun dans le département de la Manyu.